

Roménia

Comunas 
Cristești (Botoșani)
Cristești (Iași)
Cristești (Mureș)

Hidrografia 
Rio Cristești (Moldova)
Rio Cristești (Sebeș)

Desambiguações de hidrografia
Desambiguações de topônimos